

Patronyme 

 Emmanuel Chauvière (1850-1910), personnalité politique française ;
 Lucien Chauvière (1876-1966), ingénieur français ;
 Claude Chauvière (1885-1939), écrivaine française ; 
 Fabienne Chauvière (-1959), journaliste et productrice de radio et de télévision française.

Homonyme 

 Rue Emmanuel-Chauvière voie française du  arrondissement de Paris.

Autres 

 Gyroptère Chauvière (1927), autogire français.